Rudolf Eisler ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Eisler (Philosoph) (1873–1926), österreichischer Philosoph
 Rudolf Eisler (Architekt) (1881–1977), österreichischer Architekt